{{Сборная страны по хоккею с шайбой
|Прозвища = Team U.S.A., Ice Yanks'
|Название = Сборная США по хоккею с шайбой
|Федерация = USA Hockey
|Логотип = USA Hockey.svg
|КодИИХФ = USA
|Страна = Соединённые Штаты Америки
|Домашняя арена = 
|Color =   
|Форма = 
|Тренер =  Дэвид Куинн (ОИ-2022)
|Капитан = 
|НаибольшееКол-воИгр = Марк Джонсон (151)
|Бомбардир = Марк Джонсон (146)
|Снайпер = 
|Статистика = 
|РейтингИИХФтекущий = 4
|РейтингИИХФmax = 4
|РейтингИИХФmin = 7
|ПерваяИгра =  29:0  (23 апреля 1920, Антверпен, Бельгия)
|Победа =  31:1  (1 февраля 1948, Санкт-Мориц, Швейцария)
|Поражение =  17:2  (12 марта 1963, Стокгольм, Швеция) 17:2  (15 марта 1969, Стокгольм, Швеция)
|КоличествоОИ = 21
|ПервыеОИ = 1920
|ДостиженияОИ =  (1960, 1980)  (1920, 1924, 1932, 1952, 1956, 1972, 2002, 2010)  (1936)
|КоличествоЧМ = 70
|ПервыйЧМ = 1930
|ДостиженияЧМ =  (1933, 1960) (1931, 1934, 1939, 1950) (1936 ,1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021)
|ЧемпионатРегион = 
|КоличествоРегион = 
|ПервыйРегион =
|ДостиженияРегион = 
|КоличествоТурнир1 = 
|ПервыйТурнир1 = 
|ДостиженияТурнир1 =
}}

Сборная США по хоккею с шайбой — национальная команда, представляющая Соединённые Штаты Америки на международных турнирах по хоккею с шайбой. Базируется в городе Анн-Арбор. Занимает 4 место в рейтинге ИИХФ (2016). Сборная США является одной из ведущих сборных мира и наряду со сборными Канады, России, Швеции, Финляндии и Чехии входит в так называемую «большую хоккейную шестерку».

Сборная дважды побеждала на Олимпийских играх, а также выиграла Кубок мира 1996. Последнее достижение на чемпионатах мира — бронзовая медаль в 2021 году. На Кубке мира 2004 хоккеисты США не смогли защитить титул, проиграв команде Финляндии в полуфинале. Самым известным успехом сборной США стало «Чудо на льду» на Олимпиаде 1980 в Лейк-Плэсиде, когда североамериканская команда выиграла у абсолютного фаворита — сборной Советского Союза на пути к золоту. Несмотря на то, что хоккей — не самый популярный вид спорта в Соединённых Штатах, «Чудо» часто преподносится в США как одно из величайших свершений в истории американского спорта.

В 90-х американский хоккей изобиловал выдающимися хоккеистами, в их числе знаменитые игроки НХЛ Бретт Халл, Пэт Лафонтейн, Крис Челиос, Фил Хаусли, Майк Рихтер, Брайан Лич, Джереми Рёник, Кит Ткачук, Майк Модано. Следствием этого стали победа на Кубке мира 1996 и серебряные медали на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк-Сити (где капитан команды, 40-летний Крис Челиос, был признан лучшим защитником турнира). Но к 2006 году многие из этого победоносного поколения американских хоккеистов закончили карьеру или утратили форму из-за возраста.

На Олимпиаде 2006 сборная США, укомплектованная в основном ветеранами (средний возраст команды свыше 31 года), включая 44-летнего Челиоса, заняла лишь 8 место, уступив в четвертьфинале сборной Финляндии. На Олимпиаде 2010 сборная США, укомплектованная молодыми талантливыми хоккеистами, такими как Патрик Кейн, Зак Паризе, Дастин Браун, Фил Кессел, Пол Штястны, Райан Сутер, завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной Канады (2:3 в овертайме). Вратарь сборной США Райан Миллер был признан лучшим вратарём и лучшим игроком турнира, а защитник-ветеран Брайан Рафалски — лучшим защитником. На Олимпиаде 2014 сборная США заняла 4 место, уступив в полуфинале сборной Канады. Фил Кессел стал лучшим бомбардиром олимпийского турнира, набрав 8 очков (5+3) по системе гол+пас, а также был признан лучшим нападающим турнира.

 Результаты 

 Олимпийские игры Примечание: Олимпийские хоккейные турниры 1920—1968 также считаются и чемпионатами мира''

Чемпионаты мира 

 Полный список тренеров (главных и ассистентов) сборной США на чемпионатах мира.

Кубки Канады/мира 

Заявка сборной США на Чемпионат мира 2019.

Форма

Примечания

Ссылки 
 Ron Wilson Named Head Coach of 2010 U.S. Olympic Team
 USA Hockey All-Time Rosters and Results
 Team United States National Teams of Ice Hockey
 Сборная США на Eliteprospects.com

США